Meron – antroponimo
 Meron – cognome
 Meron – monte in Israele
 Meron – città in Israele